Фаррель:

 Фаррель — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Фаррель, Эдельмиро Хулиан (1887—1980)— аргентинский военный, который фактически занимал должность президента Аргентины.